Paralovo est un toponyme qui peut désigner :
Paralovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bosilegrad, district de Pčinja ;
Paralovo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Paralovo/Parallovë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie) ;
Paralovo, un village de la République de Macédoine situé dans la municipalité de Novatsi.